Municipio de Mount Joy puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mount Joy (condado de Adams, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Mount Joy (condado de Lancaster, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lancaster.